Ораниенбаум може да се отнася за:
 Ораниенбаум — бивш град в провинция Саксония-Анхалт, Германия (до 31 декември 2010 г.), след което е част от гр. Ораниенбаум-Вьорлиц ();
 Ораниенбаум — предишното име (до 1948 г.) на град Ломоносов в Петродворцов район на град от федерално значение на Руската федерация Санкт Петербург, Русия;
 „Ораниенбаум“ – дворцово-парков ансамбъл на руското императорско семейство в гр. Ломоносов край Санкт Петербург.